Трент () — англомовне ім'я та похідний від нього топонім.

Ім'я

 Трент Резнор — американський рок-музикант
 Трент Йоуні — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника
 Трент Сейнсбері — австралійський футболіст, захисник клубу «Зволле»
 Трент Лотт — американський політик, член Республіканської партії
 Трент Дімас — американський гімнаст, олімпійський чемпіон

Топонім

Трент — річка у Англії

Трент — річка у провінції Онтаріо

Трент — місто, штат Південна Дакота
 Трент — місто, штат Техас